Blandford (Austràlia), Nova Gal·les del Sud
 Blandford (Massachusetts), Estats Units
 Blandford Forum, Dorset, Anglaterra